Dima (gemeente), een gemeente in Spanje
 Dima (geslacht), een geslacht van kniptorren
 DIMA (computerspelontwikkelaar), een computerspelontwikkelaar uit de jaren 90
 Dima (ijsmummie), naam gegeven aan een 39.000 jaar oude ijsmummie van een zes tot acht maanden oude wolharige mammoet, gevonden in Siberië
 Dima (taal) of Dime, een Afro-Aziatische taal in Yedebub Biheroch Bihereseboch na Hizboch